Антонина Гаврилова:
 Гаврилова, Антонина Васильевна (1923—2004) — Герой Социалистического Труда, звеньевая свиноводческого совхоза «Ударник».
 Гаврилова, Антонина Николаевна (род. 1947) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, аппаратчица.